

Patronyme 

 Étienne d'Algay de Martignac (1620-1698), écrivain et traducteur français ;
 Charles Pascalis de Martignac (1732-1793), militaire français ;
 Jean-Baptiste Sylvère Gaye de Martignac (1778-1832), homme d'État français.

Toponyme 

 Martignac, ancienne commune française du Lot.